Het PDC World Darts Championship 1998 werd gehouden tussen 29 december 1998 en 4 januari 1999 in de Circus Tavern in Purfleet, Essex, UK. Dit was de 5e editie.
John Part, de eerste winnaar van het Embassy/BDO Wereldkampioenschap na de splitsing tussen de BDO en de PDC was overgestapt naar de PDC maar wist niet voorbij de groepsfase te komen. Peter Manley was een opkomend talent en was als 7e geplaatst. Hij verloor in een spannende kwartfinale van de uiteindelijke verliezend finalist Dennis Priestley. Priestley verloor zijn 3e finale op rij van Phil Taylor. Rod Harrington was de enige speler waartegen Phil Taylor een set moest afstaan. Phil Taylor won dit jaar zijn 6e titel, 2 bij de BDO en 4 bij de PDC. Hiermee verbrak hij het record van 5 titels van Eric Bristow.

Schema
bron

1998
Darts in 1998